Trie-la-Ville é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 4,55 km².

Demografia 

Comunas de Oise